

Geografia 
Matlock – capoluogo del Derbyshire (Regno Unito)
Matlock – città della Contea di Sioux, Iowa (Stati Uniti d'America)

Persone 
Glen Matlock – bassista inglese

Televisione 
Matlock – serie televisiva statunitense